Ма́ркус «Боссе» Гро́нхольм (; 5 февраля 1968, Кауниайнен) — финский автогонщик, двукратный чемпион мира по ралли (2000, 2002) за рулем Peugeot. Пятикратный чемпион Финляндии по ралли (1991, 1994, 1996, 1997 и 1998).

В 2002 году стал победителем «Гонки чемпионов» в индивидуальном зачёте, в 2006-м — в национальном. Все победы одержал в тандеме с финским штурманом Тимо Раутиайненом.

Спортивная карьера

Ранние годы 
Отец Маркуса, Ульф Грёнхольм, был раллийным гонщиком — двукратным чемпионом Финляндии по ралли. Он погиб в 1981 году на одной из раллийных гонок в Финляндии. Будучи подростком, Маркус увлекался мотокроссом. Позднее, в 1990-х стал принимать участие в ралли, выиграв пять чемпионских титулов Финляндии по ралли 1991, 1994, 1996, 1997 и 1998 годов, привлёк внимание команд чемпионата мира. Маркус принял предложение команды Peugeot, решившей вернуться в чемпионат мира по ралли.

1999—2005 (команда Peugeot) 
В 2000 году Маркус провёл свой первый полный сезон в чемпионате мира по ралли за рулем Peugeot 206 WRC. Этот год стал очень успешным. Одержав свою первую победу на Ралли Швеции и ещё три победы по ходу сезона, Маркус уверенно завоевал чемпионский титул. В 2001 году команду Peugeot преследовали технические проблемы, Грёнхольм одержал три победы и занял четвёртое место в чемпионате. Второй раз стать чемпионом ему удалось в следующем, 2002 году.

В дальнейшем команде Peugeot уже не имела заметного преимущества над соперниками, не помогло и появление в 2004 году нового раллийного автомобиля Peugeot 307 WRC. В 2003 году Маркус Гронхольм стал по итогам сезона шестым, в 2004 году — пятым, в 2005 — третьим.

2006—2007 (команда Ford) 
После ухода команды Peugeot из ралли, Маркус Гронхольм присоединился к заводской команде Ford. В её составе он провел два сезона, одержав 12 побед. И в 2006, и в 2007 году он занял в чемпионате второе место, уступив Себастьену Лёбу.

В сентябре 2007 года Маркус объявил о своем уходе из ралли.

2008—2009 
В 2008 году Маркус принимал участие в чемпионате Европы по ралли-кроссу за рулем автомобиля Ford Fiesta ST.

Заводская команда Subaru пригласила Маркуса принять участие в Чемпионате мира 2009 года. Однако вскоре стало известно об уходе Subaru из ралли из-за финансовых трудностей. Таким образом, участие Гронхольма в гонках оказалось под вопросом. Тем не менее, за рулем Subaru Impreza WRC2008 Маркус принял участие в Ралли Португалии 2008.

Личная жизнь 
У Маркуса есть жена Тереза и трое детей, один из них — , выступает за команду Маркуса (GRX) в чемпионате мира по ралли-кроссу.

Титулы

Список побед на этапах чемпионата мира по ралли 
Гронхольм побеждал на 12 разных ралли.

Результаты

Статистика 
Показатели, по которым Гронхольм был лучшим в сезоне (за исключением стартов и сходов), выделены зелёным цветом. Полужирным — лучшие лично для него.

Чемпионат мира 
С 1989 по 1998 годы Гронхольм выступал на отдельных этапах (чаще всего на домашнем Ралли Финляндии и на Ралли Швеции) за различные команды на разных автомобилях (чаще всего на Toyota). Всего за 10 лет он принял участие в 23 этапах и в 7 из них набрал очки (всего 30 баллов). В 1999 году финн выступал уже на 7 этапах (из них 5 за команду Peugeot) и занял 15 место с 5 очками.

Награды и достижения 

{{succession box|title= Победитель «Кубка наций Гонки чемпионов»|before= Том КристенсенМатиас Экстрём |after= Михаэль ШумахерСебастьян Феттель|years= 2006Совместно с: Хейкки Ковалайненом}}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на официальном статистическом сайте ФИА
 Профиль Гронхольма на сайте WRC

Раллисты Финляндии
Пилоты чемпионата Европы по ралли
Пилоты WRC из Финляндии
Ралли-кроссмены по алфавиту
Пилоты чемпионата Global Rallycross